Buonamico – variante del nome proprio di persona Bonamico
Giovan Francesco Buonamico – scrittore, poeta, medico e naturalista maltese
Lazzaro Buonamico – umanista e scrittore italiano

Pagine correlate
Bonamico
Buonamici